Тијангистенго има више значења:

 Тијангистенго, Ла Ромера (Тепехи дел Рио де Окампо), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Општина Тијангистенго (Идалго), општина у савезној држави Идалго у Мексику
 Тијангистенго (Тијангистенго, Идалго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тијангистенго (Акатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику